Кизи́йский Го́рган (другие названия — Козий Горган, Козы Гора, Садки) — гора в  Украинских Карпатах, в массиве Горганы. Расположена в пределах Надворнянского района  Ивано-Франковской области, южнее села  Черник.

Высота 1617 м. Лежит в северной части  хребта Довбушанка. Подножие и склоны горы покрыты лесами, вершина незалесненная. Северо-западный склон очень крутой; есть каменистые осыпи, местами — криволесье из сосны горной.

На юго-западе расположена соседняя вершина — Поленский (1693 г.).

Гора расположена в пределах заповедника «Горганы».

Ближайший населенный пункт:  с. Черник.

О названии горы 
С названием горы существует немалая путаница. На одних картах она — Козий Горган, на других Козы Гора и даже Садки (явно ошибочное название). Правильное название — Кизийский Горган (от названия соседней долины — Кизя). Именно так гору называют местные жители.

Источники 
 Гора Садки (Кізійський Ґорґан)

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины
Горганы